Тённесен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тённесен, Кент Робин (род. 1991) — норвежский гандболист.
 Тённесен, Терье (род. 1955) — норвежский скрипач.